Mediolanum ( 'Central' o 'Centre del camp', del cèltic *medio lanon) fou el nom d'almenys 18 antigues ciutats i viles romanes d'origen celta, entre elles:

 Mediolànum, actual Milà, Itàlia.
 Mediolanum Santonum, actual Saintes, França.
 Mediolanum Aulercorum, actual Évreux, França.
 Mediolanum Biturigum, actual Châteaumeillant, França.
 Mediolanum, actual Whitchurch, Anglaterra.
 Mediolanum, població britana situada per Ptolemeu a l'actual Gal·les central i identificada de vegades amb Meifod, Llanfyllin o Caersws.

Mediolanum es pot referir també a:
 Gruppo Mediolanum, grup italià de serveis financers amb seu a Basiglio, prop de Milà.
 Banco Mediolanum, banc del grup financer del mateix nom.
 SEF Mediolanum, club esportiu de la ciutat de Milà.
 Mediolanum Forum, pavelló esportiu d'Assago, prop de Milà.
 "Mediolanum" (tren), nom emprat per als trens exprés internacionals que connecten amb Milà.

Notes 

Pàgines de desambiguació de geografia